Poço das Trincheiras kan syfta på:

Brasilien 

 Poço das Trincheiras (kommun), Alagoas, 
 Poço das Trincheiras (ort), Alagoas,